Kearons steht für:
 Kearons (Mondkrater)
 William M. Kearons (1878–1948), US-amerikanischer Astronom